Красный волк, или горный волк, (устаревшие названия: гималайский волк или буанзу) () — хищное млекопитающее семейства псовых; единственный вид рода Cuon. Редкий вид псовых, находящийся под угрозой исчезновения, занесён в Красную книгу МСОП.

Внешний вид 
Красный волк — довольно крупный зверь с длиной тела 55—110 см, хвоста — 45—50 см и массой 17—21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обыкновенного волка отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли, а конец хвоста черный. Характерна укороченная, заострённая морда. Уши большие, стоячие, с закруглёнными вершинами, высоко посажены на голове.

Общий тон окраски рыжий, сильно изменчивый, у отдельных особей и в разных частях ареала. Волчата до 3 месяцев — тёмно-коричневые. Волосяной покров зимой очень высокий, густой и мягкий; летом заметно короче, грубее и темнее. Хвост пушистый, как у лисицы. На основании изменчивости окраски, густоты меха и размеров тела описано 10 подвидов красного волка, на территории России встречались 2 подвида.

От других псовых красный волк отличается уменьшенным числом коренных зубов (их по два в каждой половине челюсти) и большим количеством сосков (6-7 пар).

Распространение и подвиды 
Красный волк был распространён от Тянь-Шаня и Алтая на юг до оконечности Индостана, Индокитая и Малайского архипелага. Основная часть его ареала приходится на горно-лесные области Центральной и Южной Азии. Различают 10 подвидов красного волка:
 Cuon alpinus adustus — северная Мьянма и Индокитай,
 Cuon alpinus dukhunensis — Индия южнее реки Ганг, Пакистан, Афганистан, Средняя Азия
 Cuon alpinus fumosus — от западного Сычуаня (Китай) до Монголии,
 Cuon alpinus hesperius — Китай, до начала XX века — Дальний Восток России, (Приморский край)
 Cuon alpinus infuscus — южная Мьянма, Малайзия, Таиланд и Вьетнам,
 Cuon alpinus javanocus — Ява,
 Cuon alpinus laniger — Кашмир, Вазиристан и южный Тибет,
 Cuon alpinus lepturus — Китай, южнее реки Янцзы,
 Cuon alpinus primaevus — гималайские районы Непала, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Сиккима (Индия) и Бутана,
 Cuon alpinus sumatrensis — Суматра.

До сих пор достаточно обычен в некоторых заповедниках Индии, встречается в Мьянме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, в Гималаях; в остальных частях ареала стал очень редок (Вьетнам, КНР) или полностью исчез (в России, Средней Азии не встречается с 1970-х гг.). В странах, где вид еще сохранился, обитает в основном на охраняемых территориях.

Ископаемый подвид красного волка Cuon alpinus europaeus обитал на большей части Западной и Центральной Европы в течение среднего и позднего плейстоцена. Он был заметно крупнее современных подвидов и приближался по размерам к серому волку.

Красный волк на территории бывшего СССР 

В России красный волк изредка встречался в основном на юге Дальнего Востока до конца 1950-х годов, куда он, вероятно, заходил с прилежащих территорий Монголии и Китая. Надёжных доказательств того, что вид сегодня ещё появляется в пределах России, нет.

В XIX веке северная граница ареала красного волка проходила от низовий реки Уды (Хабаровский край) на запад южнее Станового хребта. Другой участок охватывал Саяны и Алтай, вплоть до реки Катуни. Этот хищник обитал также в горных районах Казахстана, в Киргизии и Таджикистане (Тянь-Шань, Памир). Сведения о встречах красных волков в степном Забайкалье, скорее всего, ошибочны: нет ни одного вещественного доказательства, несмотря на «свидетельства о добыче десятков особей этого вида» (см. Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, 2002).
В верхнем плейстоцене в Бурятии красный волк был обычным видом долины реки Селенги в районе нынешнего Улан-Удэ.

Эволюция 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей кладограммой:

Образ жизни и питание 
Красный волк — типичный обитатель гор, поднимается до 5000 м над уровнем моря. Большую часть года он держится в субальпийском и альпийском поясах, на юге ареала — в низко- и среднегорных тропических лесах, а в северо-восточных районах — в горной тайге, но везде его пребывание приурочено к скалистым местам и ущельям. На открытых равнинах не селится, но в поисках пищи совершает дальние сезонные перекочёвки, иногда появляясь в непривычных ландшафтах — лесостепи, степи и даже в пустынях. С установлением в горах высокого снегового покрова хищник вслед за дикими парнокопытными — архарами, горными козлами, косулями и маралами — спускается в предгорья или переходит на южные солнцепечные склоны и в другие малоснежные участки. На домашних животных нападает редко. Летом регулярно поедает растительную пищу.

Живёт и охотится красный волк стаями 5—12 особей (изредка больше, до 30), объединяющими родственных животных нескольких поколений. Отношения внутри стаи обычно неагрессивные. Охотится он преимущественно днём, подолгу преследуя жертву. Добыча варьирует от грызунов и ящериц до оленей (замбар, аксис) и антилоп (нильгау, гарна). Двое-трое красных волков способны убить 50-килограммового оленя менее, чем за 2 минуты.

Убежищами красным волкам обычно служат расщелины скал, пещеры и ниши в склонах; нор они не роют. Обладают развитым слухом, хорошо плавают и отлично прыгают — способны преодолеть в длину расстояние до 6 м. Людей красные волки избегают; в неволе размножаются, но не приручаются. Случаи нападения красных волков на людей неизвестны.

Звуки, издаваемые красными волками, более разнообразны, чем у обыкновенного волка. Некоторые из этих звуков отдалённо похожи на пение, за что животных иногда называют «поющими горными волками».

Охотничье поведение 

Перед охотой проходит сложный ритуал, включающий обнюхивание, потирания и позы подчинения перед вожаком.
Красные волки охотятся преимущественно в ранние часы утра. Ночью охотятся редко, за исключением лунных ночей. Это указывает на то, что они в значительной степени полагаются на зрение при охоте. Могут преследовать жертву в течение многих часов, хотя и не так быстро, как шакалы и лисицы. Во время погони, один или несколько красных волков преследуют добычу, в то время как остальные идут позади, готовые заменить основных. Погоня обычно составляет около 500 метров. Во время преследования волки бегут со скоростью 50 километров в час. Красные волки часто загоняют свою добычу в воду, где движение добычи затруднено.

Один красный волк хватает добычу за горло, в то время как остальные тянут животное вниз за бока и задние конечности.

Поедают добычу со сторон, потрошат, поедая сердце, печень, лёгкие и некоторые участки кишечника.
Желудок и рубец обычно остаются нетронутыми. На убийство жертвы весом до 50 кг обычно уходит около 2 минут, на крупного оленя может потребоваться 15 минут. Красные волки отрывают куски от туши и едят в уединении. В отличие от волчьих стай, в которых брачная пара является монополистом еды, красные волки отдают приоритет щенкам, позволяя им есть первыми. Они, как правило, терпимы к падальщикам. Члены семьи кормят молодняк и их матерей, срыгивая пищу.

Размножение 
Биология размножения изучена недостаточно. Красные волки — строгие моногамы; самцы участвуют в охране и воспитании молодняка, размножается в стае только одна пара, все остальные — либо их потомки, либо родственники. В зоопарках звери спариваются в январе — феврале; щенятся в апреле после 60—62 дней беременности, принося по 5—9 детёнышей. В Индии щенков находят в течение круглого года, но чаще в январе — феврале.

Новорождённые щенки покрыты короткой тёмно-коричневой шёрсткой и напоминают обычных волчат или щенков немецкой овчарки. Глаза у них открываются на 13—14 день. В шестимесячном возрасте достигают массы взрослых. Половой зрелости достигают на 1—2 году жизни.

Статус популяции 

Красный волк занесён в Красную книгу МСОП со статусом исчезающий вид (Endangered), а также в Красную книгу России, как практически исчезнувший на территории России. В последние 50 лет достоверная информация о встречах красного волка на территории России отсутствует.

Уже в литературе конца XIX века указывалось на редкость и малую численность красного волка. В значительной мере это обусловило очень слабую изученность вида. Причины быстрого сокращения его ареала и численности точно не исследованы. Предположительно, основной причиной является обеднение кормовой базы из-за уменьшения поголовья диких парнокопытных животных в результате человеческой деятельности. Другие известные причины: деградация и трансформация человеком естественной среды обитания, прямое истребление охотниками, гибель от отравления ядовитыми приманками, а также инфекционные заболевания. Точные данные о нынешней численности отсутствуют, в Красной книге МСОП предполагается существование в дикой природе от 1 до 2,2 тыс. взрослых особей по всему ареалу (2015 год).

Красные волки хорошо размножаются в неволе. Например, от пары зверей, отловленных в 1957 году в северном Китае (район озера Кукунор), в Московском зоопарке с 1958 по 1967 гг. было получено 25 щенков. По состоянию на 2013 год, не менее 223 особей имеются в 38 зоопарках мира, в том числе в Московском и Новосибирском, где они успешно размножаются. Серьёзной проблемой является инбридинг, так как большинство особей в 20 зоопарках мира являются потомками той пары зверей из Московского зоопарка и 1 животного неизвестного происхождения из частного зоосада в США. Они, вероятно, представляют собой северный подвид C. alpinus fumosus или C. alpinus hesperius. В зоопарках Индии содержатся особи местного южного подвида C. alpinus dukhunensis, в зоопарках Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Австралии — подвида C. alpinus infuscus. Необходимо проведение генетических исследований для предотвращения близкородственного скрещивания и смешения животных разных подвидов.

Меры охраны 
Мероприятия по спасению красного волка предпринимаются в международных масштабах: помимо внесения в Красную книгу МСОП, он внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС. В России этот редчайший хищник взят под полную охрану с момента внесения его в Красную книгу бывшего СССР. Необходимо выявить районы, где ещё появляется красный волк, с последующей организацией здесь заказников в целях охраны этого хищника и диких копытных животных, которыми он питается. Должна проводиться широкая разъяснительная работа среди населения для предотвращения случайного отстрела красного волка.

В искусстве 
 Красных волков изобразил Редьярд Киплинг в рассказе «Рыжие собаки» из сборника «Вторая книга джунглей». У Киплинга они — животные, опасные для всех обитателей джунглей. Они кочуют огромной стаей, встречи с которой избегают даже слон Хатхи и тигр Шерхан.
 Свою встречу с небольшой стаей красных волков в южном Приморье описал В. К. Арсеньев в повести «Дерсу Узала» (1907 год).

Примечания

Литература 
 
 
 Гептнер В. Г., Наумов Н. П. и др., 1967. Млекопитающие Советского Союза, 2 (1). Морские коровы и хищные. М.: Высшая школа, 1003.
 Аристов А. А., Барышников Г. Ф., 2001. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Хищные и ластоногие. СПб: Наука, 558 с.

Ссылки 

 Позвоночные животные России: Волк красный.

Псовые
Млекопитающие Азии
Фауна Южной Азии
Фауна Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1811 году
Монотипические роды млекопитающих